Nomia steht für:
 eine eponyme Nymphe, siehe Nomia (eponyme Nymphe).
 eine sizilianische Nymphe, siehe Nomia (sizilianische Nymphe).
 ein Gebirge im südwestlichen Arkadien, siehe Nomia (Gebirge).
 ein Dorf der Gemeinde Kitta in Lakonien (Νόμια Κοίτας Λακωνίας), siehe Kitta
 ein Dorf der Gemeinde Monemvasia (Νόμια Μονεμβασίας), siehe Monemvasia
 eine Gattung von Bienen innerhalb der Familie der Halictidae (ÜF Apoidea), siehe Nomia (Gattung).
 eine Bremer Viermastbark, siehe Nomia (Schiff, 1891)